Gjerde hat mehrere Bedeutungen.

Gjerde ist der Name mehrerer geografischer Objekte:

 Gjerde (Etne) norwegischer Ort am Etnefjorden in der Kommune Etne in der Fylke Hordaland
 Gjerde (Molde), norwegischer Hügel in Molde in der Fylke Møre og Romsdal
 Gjerde (Naustdal), norwegischer Hügel in Naustdal in der Fylke Sogn og Fjordane
 Gjerde (Bø), norwegische Landspitze in Bø in der Region Vesterålen der Fylke Nordland 
	

Gjerde ist der Familienname mehrerer Personen:

 Barry Gjerde (* 1951), norwegischer Schauspieler
 Bjartmar Gjerde (1931–2009), norwegischer Politiker 
 Bjørn Gjerde (* 1978), norwegischer Musiker, Komponist, Sänger, Songwriter und Instrumentalist
 Christian Wiik Gjerde (* 1981), norwegischer Kinderbuchautor, Pädagoge und Journalist
 Erlend Gjerde (* 1978), norwegischer Schlagzeuger
 Gunn Berit Gjerde (* 1968), norwegische Soldatin
 Herlof Gjerde (* 1936), norwegischer Politiker
 Ingrid Margrethe Gjerde (* 1968), norwegische Soldatin
 Jan Magne Gjerde (* 1973), norwegischer Archäologe
 Jan Olav Gjerde (* 1958), norwegischer Politiker
 Joar Gjerde (* 1988), norwegischer Handballspieler und -trainer
 John Gjerde (* 1929), norwegischer Politiker
 Jon Gjerde (1953–2008), US-amerikanischer Historiker
 Jørgen Gjerde (* 1974), norwegischer Musiker
 Karen Helene Gjerde (* 1963), norwegische Dressurreiterin
 Knut Gjerde (* 1955), norwegischer Politiker
 Kristina Gjerde, norwegische Expertin für Meeresschutzrecht
 Morten Gjerde (* 1964), norwegischer Fotograf
 Øyvind Gjerde (* 1977), norwegischer Fußballspieler
 Rune Gjerde (* 1968), norwegischer Fußballspiele
 Sivert Gjerde (1869–1891), norwegischer Missionar
 Susann Gjerde (* 1970), norwegische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bautastein von Gjerde